Родриго де ла Серна (; род. 18 апреля 1976, Буэнос-Айрес) — аргентинский актёр.

Биография и карьера 

Карьеру актёра начал в 1997 году со съёмки в сериале «Полтора апельсина».

Фильмография

В кино 
 1999: «Всё та же любовь, всё тот же дождь».
 2000: «Nueces para el amor».
 2000: «Gallito ciego».
 2004: «Че Гевара: Дневники мотоциклиста».
 2006: «История одного побега».
 2009: «Тетро».
 2016: «Сто лет прощения».
 2016: 《1+1. Нарушая правила》

На телевидении 
 1995: «Cybersix».
 1997: Son o se hacen.
 1997: «Полтора апельсина» (телесериал).
 1997: «Naranja y media».
 1999: «Vulnerables».
 1999—2000: «Campeones de la vida» (телесериал).
 2000: «Nueces para el amor».
 2000: «Okupas».
 2000: «Calientes».
 2000: «Tiempo Final»: эпизоды «Huésped» и «Broma pesada».
 2000: «Пятеро друзей».
 2003: «Чёрное солнце».
 2005: «Botines» (телесериал).
 2006: «Hermanos y detectives».
 2009: «MDQ Para todo el Mundo».
 2009: «El torcan».
 2019: «Бумажный дом»

Награды и номинации 
 Обладатель премии Независимый дух в номинации Лучший дебют за фильм «Че Гевара: Дневники мотоциклиста» в 2004 году.
 Номинант премии BAFTA в номинации Лучшая мужская роль второго плана за фильм «Че Гевара: Дневники мотоциклиста» в 2004 году.
 Номинант премии Гойя в номинации Лучший мужской актёрский дебют за фильм «Сто лет прощения» в 2017 году.

Примечания

Ссылки 
 Карточка актёра на сайте cinenacional.com 

Актёры Аргентины